Не́над Бе́гович (; 6 января 1980, Белград, СФРЮ) — сербский футболист, защитник.

Карьера 
Воспитанник футбольной школы белградского ОФК. Во время выступления за молодёжные команды ОФК несколько раз привлекался в юношеские и молодёжные сборные Сербии. Затем подписал контракт с клубом «Младеновац». После успешного сезона перешёл во французский «Сет», в котором провёл один год. В 2006 году провёл один сезон за словенский «Интерблок», позже выступал за швейцарский «Больм» и казахстанский «Кайрат». В 2008 году выступал в составе «Луча-Энергии» из Владивостока.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Сербии и Черногории
Футболисты Сербии
Игроки сборной Сербии и Черногории по футболу (до 21 года)
Игроки ФК ОФК
Игроки ФК «Младеновац»
Игроки ФК «Сет»
Игроки ФК «Интерблок»
Игроки ФК «Больм»
Игроки ФК «Кайрат»
Игроки ФК «Луч» Владивосток
Игроки ФК «Симург»
Игроки ФК «Ашдод»
Игроки ФК «Земун»